Байга может означать:

 Ба́йга — народ в Индии.
 Байга́ (; ) — казахское национальное конноспортивное состязание.
 Байга́ — гора в Казахстане (49° 29' 40 N; 82° 30' 58 E).
 Байга́ — река в России, в районе хребта Хамар-Дабан.
 Байга́, Абдеррахи́м () — марокканский (тунисский?) киноактёр .